Дискографії американських виконавців